Хинг'єн:

 Хинг'єн (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Хинг'єн (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Хинг'єн